Plasmodium – pasożytniczy pierwotniak
 Plazmodium – stadium wegetatywne niektórych śluzowców